Vandret elevator kan referere til:
 Rullende fortov, bl.a. kendt fra lufthavne.
 People mover: Et system til automatisk persontransport i lukkede kabiner over både lange afstande, f.eks. i en by, eller over korte afstande, f.eks. mellem to bygninger. Et dansk eksempel på det sidste findes på Regionshospitalet i Viborg.